Кубок Ярославля — предсезонный товарищеский баскетбольный турнир, проходящий в Ярославле с 2016 года. Организатором турнира выступает баскетбольный клуб «Буревестник» (Ярославль).

Кубок Ярославля-2016 
Первый турнир состоялся с 9 по 11 сентября 2016 года в КСК «Вознесенский». В нём приняли участие «Буревестник», МБА, «Руна» и «Тамбов». Согласно регламенту Кубок был разыгран по круговой системе и его обладатель определился по итогам 6 матчей в течение 3 дней. По приглашению «Буревестника» в церемонии открытия Кубка Ярославля принял участие Иван Едешко.

|}

Кубок Ярославля-2017 

|}

Кубок Ярославля-2018 

|}

Кубок Ярославля-2019 

|}

Кубок Ярославля-2020

Результаты

Примечания 

Соревнования по баскетболу в России
Спортивные соревнования в Ярославле
БК «Буревестник» Ярославль